Jeunes écologistes#1996-2001 : Chiche !
 Christine Arnothy#Œuvres
 Chiche !, histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron.